Бајрићи могу да буду:

 Бајрићи (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ
 Бајрићи (Цазин), насеље у општини Цазин, Федерација БиХ, БиХ